

Fumetti
Deep Six (Marvel Comics) – gruppo dei fumetti Marvel Comics
 Sei degli Abissi (Deep Six) – gruppo dei fumetti DC Comics

Giocattoli 
Deep Six – personaggio dell'universo di G.I. Joe

Letteratura 
 Missione Eagle (Deep Six) – romanzo di Clive Cussler

Musica 
Deep Six – album grunge di autori vari del 1986
Deep Six – singolo dei Marilyn Manson dall'album The Pale Emperor

Politica 
Deep Six – gruppo di conservatori della Legislative Assembly of Alberta